Натуральне число 364
 364 рік до нашої ери
 364 рік нашої ери